Eckenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Eckenstein (1890–1984), Helferin des Roten Kreuzes während des Ersten Weltkrieges
 Christoph Eckenstein (1926–1974), Schweizer Handelsdiplomat bei der UNO
 Corinne Eckenstein (* 1963), Theaterregisseurin, Choreografin, künstlerische Leiterin Dschungel Wien
 Eduard Eckenstein (Unternehmer) (1806–1883), Gründer der Malzfabrik Eckenstein, Grossrat
 Eduard Eckenstein (1847–1915), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Lina Eckenstein (1857–1931), englische Universalgelehrte
 Matthias Ernst Eckenstein (1930–2015), Schweizer Architekt, Unternehmer, Mäzen
 Oscar Eckenstein (1859–1921), britischer Alpinist und Erfinder